Уйгурский латинский алфавит (, Uyghur Latin Yëziqi, ULY, Уйғур Латин Йезиқи) — вспомогательный алфавит для уйгурского языка на основе латиницы. В основном для записи уйгурского языка применяется арабский алфавит, реже — кириллица.

Создание 
Проект ULY был завершен в Синьцзянском университете, Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район в КНР, в июле 2001 года на пятой конференции серии, проведенной там с целью разработки этого алфавита и начавшейся в ноябре 2000 года. В январе 2008 года проект ULY был изменен и признан Синьцзян-Уйгурским автономным региональным рабочим комитетом по языку и письменности национальных меньшинств.

Назначение 
Создатели ULY настойчиво подчеркивают, что «предложенный алфавит не должен заменить уйгурский арабский алфавит, и его введение не должно представлять собой новую реформу системы письма. Он должен использоваться исключительно в областях, связанных с компьютерами, в качестве вспомогательной системы письма».

Алфавит

Примечания

Ссылки 
 An Introduction to LSU

Уйгурская письменность
Алфавиты на основе латинского